Geschlossene Form steht für
 eine bestimmte Art von Differentialform, siehe Differentialform#Exakte und geschlossene Formen
 Geschlossene und offene Form im Drama